Jermyn är ett efternamn, som burits av bland andra: